ND Musique est une société de production et d'édition musicale créée en 1992 par les membres du groupe Noir Désir.

ND Musique s'occupe notamment de la production et de l'édition de la musique de Noir Désir. La SARL, basée à Bègles en Gironde, est gérée par Denis Barthe et Jean-Paul Roy.

En 2006, ND Musique participe, avec l'association Les sangliers sont lâchés, à la création du festival Les Rendez-vous de Terres Neuves, qui a lieu chaque année à Bègles, jusqu'en 2011. Jeannette Ruggeri, le manager du groupe depuis 2001 et salariée de ND Musique, en est la directrice administrative et financière.

Artistes 
 Noir Désir
 Détroit
 Sophie Hunger
 The Sleeppers

Label de rock
Noir Désir